Лебединка — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Лебединка — село в Талгарском районе Алматинской области, упразднено в 1990-е годы.

Россия 
 Лебединка — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Лебединка — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
Лебединка — село в Советском районе Крыма.
 Лебединка — деревня в Октябрьском районе Курской области.
 Лебединка — деревня в Убинском районе Новосибирской области.
 Лебединка — деревня в Седельниковском районе Омской области.
 Лебединка — деревня в Шегарском районе Томской области.

Украина
Лебединка — село в Голованевском районе Кировоградской области.

См.также 

 Лебединовка